Antonio de Jesús (1510-1601), primer religioso carmelita descalzo español.
 Antonio de Jesús (f.1682), sacerdote católico trinitario, compositor y profesor de música portugués.
 Antonio de Jesús Lobo (1873-1942), sacerdote católico franciscano argentino.
 Antonio de Jesús López (n.1997), futbolista mexicano de ascendencia guatemalteca.
 Antonio de Jesús y María (1902-1936), sacerdote católico trinitario y mártir español.
 Antonio de Jesús, cantante mexicano.